de Latijnse naam voor Steenbok (sterrenbeeld)
 Capricornus (strip), een Duitse stripreeks van Andreas Martens